Olhai os lírios do campo - trecho do bíblico presente no Sermão da Montanha, proferido por Jesus de Nazaré e relatado nos evangelhos de Mateus e Lucas
Olhai os Lírios do Campo (livro) -  romance de Érico Veríssimo
Olhai os Lírios do Campo (1961) - telenovela de 1961 da TV Tupi
Olhai os Lírios do Campo (telenovela) - de 1980, da Rede Globo
Mirad los lirios del campo - filme argentino de 1947, baseado no romance brasileiro

Desambiguações de televisão